Netřebice is de naam van een tweetal gemeenten in Tsjechië:
 Netřebice (okres Český Krumlov), gemeente in okres Český Krumlov
 Netřebice (okres Nymburk), gemeente in okres Nymburk